Agremiação Desportiva Stad'Uíge, mais conhecido por Stad'Uíge, é uma agremiação esportiva angolana da província do Uíge, fundado em 2010. Logo no ano da sua fundação, ganhou o Campeonato Provincial do Futebol do Uíge, e em 2011 o clube conquistou o direito de competir na Segunda Divisão do Futebol de Angola.
O clube além do futebol tem também as modalidades de atletismo e ciclismo.

Staduige
Clubes de futebol fundados em 2010